Daugavas stadions je lotyšský fotbalový, případně atletický, stadion:

 Daugavas stadions (Daugavpils) – ve městě Daugavpils
 Daugavas stadions (Jelgava) – ve městě Jelgava
 Daugavas stadions (Liepāja) – ve městě Liepāja
 Daugavas stadions (Riga) – ve městě Riga